Svätopluk steht für:
 slowakische Variante des Vornamens Svatopluk
 (11014) Svätopluk, Asteroid des Hauptgürtels